Веселовка — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.

История 
В 1939 году в Бэрвальде насчитывалось 608 жителей, населенный пункт относился к церковному приходу Варген.

14 апреля 1945 года поселок Бэрвальде был взят советскими войсками, в 1946 году был переименован в Веселовку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Светловского городского округа